The Three Words to Remember in Dealing with the End är All Time Lows debut-EP. Den släpptes 2004 genom skivbolaget Emerald Moon Records.

Låtlista
"Hit the Lights" - 3:34
"The Next Best Thing" - 3:23
"Last Flight Home" - 3:23
"Memories That Fade Like Photographs" - 4:38

EP-skivor 2004